Целевич — українське прізвище.
 Целевич Володимир (* 1890 — † 1943) — галицький політичний діяч, за освітою правник, діяч Українського Національно-Демократичного Об'єднання
 Целевич Юліан Андрійович (* 1843 — † 1892) — галицький педагог, історик, просвітницький діяч, культурно-громадський подвижник українського духовного відродження другої половини XIX століття
 Целевич-Стецюк Уляна (* 1915 — † 1981) — політична і громадська діячка: член Проводу ОУН і Президії Світового Українського Визвольного Фронту
 о. Лука Целевич (1796-05 січня 1868 р.) З 30 травня 1862 до 05 січня 1868 р парох  в селі Плісняни . . Він приходився  прадідом К. Левицькому.

Українські прізвища